L'Hymne national argentin est l'hymne national de l'Argentine. Les paroles ont été écrites par Vicente López y Planes et la musique a été composée par Blas Parera. La version actuelle fut adoptée en 1900 pendant la présidence de Julio Argentino Roca.

Paroles

Voir aussi

Liens externes 
 Écouter l'hymne national argentin en langue quechua
 Hymne Argentin sur Fluctuat.net

Argentine
Argentine
Chanson argentine
Chanson des années 1810